Cajanus cajan är en ärtväxtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Charles Frederick Millspaugh. Cajanus cajan ingår i släktet Cajanus och familjen ärtväxter.

Underarter 
Arten delas in i följande underarter:

 C. c. bicolor
 C. c. flavus

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
cajan